Гродзенский — фамилия:
 Гродзенский, Сергей Яковлевич (род. 1944) — советский учёный и шахматист.
 Гродзенский, Хаим-Ойзер Давидович (1863—1940) — раввин Вильнюса.

 Гродзенская, Надежда Львовна (Лейбовна, Леоновна; 1892—1974) — музыкальный педагог и теоретик музыкального образования, кандидат педагогических наук.